Поліно — ціла або зрубана вдовж частина стовбура дерева, що призначається на паливо.
 «Поліно» () — чеський гумористичний мультфільм.

Топонім 
 Поліно () — муніципалітет в Італії, у регіоні Умбрія, провінція Терні.

Див. також 
 Різдвяне поліно